Universal Wrestling Federation – federazione giapponese
Universal Wrestling Federation – federazione appartenente a Bill Watts
Universal Wrestling Federation – federazione appartenente a Herb Abrams